Portobello of Porto Bello kan verwijzen naar:

Plaatsen 
 Portobelo (ook Puerto Bello of Porto Belo), stad in Panama
 Slag bij Porto Bello, een zeeslag in 1739 tussen Britse en Spaanse schepen
 Portobello (Dublin), buurt in de Ierse hoofdstad Dublin
 Portobello (Nieuw-Zeeland), dorp nabij de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin

Verenigd Koninkrijk
 Portobello (Edinburgh), strandoord bij Edinburgh
 Portobello Road, weg in Londen, bekend om haar markt
 Portobello (West Midlands), stadsdeel van Wolverhampton

Verenigde Staten
 Porto Bello (Maryland), historisch huis in de Amerikaanse staat Maryland
 Porto Bello (Virginia), jachthuis van de laatste Britse gouverneur van de kolonie Virginia

Overige 
 Portobello, een gerecht bestaand uit een extra grote, gevulde champignon.